Farin Urlaub, artiste de pump-rock allemand.
 Farin de Hautemer, acteur et dramaturge français.
 Farin, Nain du légendaire de la Terre du Milieu de l'écrivain britannique .
 François Farin, historien rouennais du début du